Perla může být:
 Perla – drobný stříbřitý a kulovitý předmět, vzniklý sekrecí některých mlžů a používaný ve šperkařství
 Přeneseně jedinečný nebo cenný objekt

 Perla (jméno) – ženské rodné jméno židovského původu
 Perla Sch. – hrdinka z novely Arnošta Lustiga  Nemilovaná
 Perla Batalla – americká zpěvačka
 Animovaná filmová postava z filmu Rio, zde samička papouška ary hacintového
 Komplex činžovních domů Perla – montovaná panelová stavba, restaurace a kavárna otevřená v 60. letech 20. století v Českých Budějovicích
 Perla (podnik) – bývalý kombinát českých textilních podniků
 Obchodní dům Perla – bývalý obchodní dům v Praze, dnes palác ARA
 Perla (meteorologická stanice) – meteorologická stanice jižně od Jezerní slati na Šumavě
 La Perla – italská společnost zaměřená na luxusní životní styl

 Černá perla

 Černá perla – ústřední loď filmové pentalogie Piráti z Karibiku
 Černá perla (2018) – superjachta, největší plachetnice na světě

Externí odkazy